Palma de Mallorca Lufthavn, (spansk: Aeropuerto de Palma de Mallorca), (omtalt Son Sant Joan Airport) (IATA: PMI, ICAO: LEPA) er en international lufthavn på Mallorca i Spanien. I 2009 ekspederede den 21.203.028 passagerer, 177.492 flybevægelser og 17.086 tons fragt, hvilket gør den til landets tredje travleste, efter Madrid-Barajas Lufthavn og Barcelona Lufthavn.

Lufthavnen er placeret på den vestlige del af Mallorca ved landsbyen Can Pastilla, 8 km syd/øst for centrum af Palma de Mallorca. Byggeriet begyndte i 1958 og skulle afløse Son Bonet Flyveplads (Aeródromo de Son Bonet) der var blevet for lille til den øgede trafik med turister til øen. De nye faciliteter åbnede for indenrigs- og udenrigsflyvninger 7. juli 1960. Palma de Mallorca Lufthavn dækker et areal på 6.3 km2 og har 4 terminaler der kan håndterer 12.000 passagerer i timen, og en årlig kapacitet på i alt 25 millioner passagerer.

Trafiktal

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Palma de Mallorca Lufthavns officielle hjemmeside 

Lufthavne i Spanien
Etableret i 1960
Lufthavn